Старая гвардия () — элитные части французской Императорской гвардии периода наполеоновских войн. 

Часто её называют «элита из элит».

Состав

На 1812 год 
 1-й полк пеших гренадер Императорской гвардии
 2-й полк пеших (голландских) гренадер Императорской гвардии
 3-й полк пеших гренадер Императорской гвардии
 1-й полк пеших егерей Императорской гвардии
 2-й полк пеших егерей Императорской гвардии
 полк конных гренадер
 полк конных егерей
 рота мамелюк
 полк драгун Императрицы
 полк конной артиллерии
 полк пешей артиллерии
 легион жандармерии
 батальон гвардейских моряков
 рота понтонеров
 рота гвардейских ветеранов
 1-й (польский) шевалежерный полк (шеволежеры).

Условия приёма 
 Как минимум 10 лет службы;
 Хорошее поведение;
 Награды за храбрость;
 Рост не менее 176 см;
 Грамотность.

См. также 
 Молодая гвардия (Первая империя)

Примечания

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — , 1999.
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. — Т. 1-2. — , 2006.
 
 
 
 

Военная история Франции
Наполеоновская армия
Отечественная война 1812 года